Rhinomyias é um género de aves passeriformes da família Muscicapidae

Espécies
Este género contém asseguintes espécies:
Rhinomyias additus
Rhinomyias albigularis
Rhinomyias brunneatus
Rhinomyias colonus
Rhinomyias goodfellowi
Rhinomyias gularis
Rhinomyias insignis
Rhinomyias olivaceus
Rhinomyias oscillans
Rhinomyias ruficauda
Rhinomyias umbratilis

Muscicapidae
Géneros de aves